Aleyrodes — род мелких насекомых из семейства белокрылок (Aleyrodidae).

Описание 
Мелкие насекомые, внешне сходные с микроскопическими молями, покрытые мучнистой пыльцой. Пупарии жёлтые или белые, с сердцевидным анальным отверстием. Дыхальцевые выемки на краях пупария отсутствуют. Форма анального отверстия сердцевидная и широко закруглённое сзади.
Встречаются всесветно, кроме Австралии.

Систематика 
Известно около 40 видов. Для СССР указывалось 8 видов.

  — Бразилия
  — США, Калифорния
  (Coccus) — Германия
  — США, Иллинойс
  — США, Коннектикут
  — США, Нью-Мексико
  — США, Калифорния
  — Мадагаскар
  (Aleurodes) — Иран
  — США, Калифорния
  — Италия
  — США, Калифорния
  (Aleurodes) — Новая Зеландия
  (Aspidiotus) — Китай
  — Шри-Ланка.
  — Япония
  (Aleurodes) — Ява
  — Бразилия.
  — Европа
  — Конго
  — США, Калифорния
  — Россия, Приморск
  (Phalaena — Tinea) — Европа.
  — США, Калифорния
  — США, Colorado.
  — Япония
  — Грузия
  — Япония
  (Aleurodes) — США, Калифорния
  — Тайвань
  — Япония
  (Aleurodes) — Чили
  — Новая Зеландия
  — Россия, Приморск

Примечания

Ссылки 
 Aleyrodes Latrielle, 1796

Белокрылки
Насекомые Азии
Насекомые Европы
Роды полужесткокрылых